Тонко () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.

Население составляет 930 человек (2008 г.), плотность населения составляет 79 чел./км². Занимает площадь 12 км². Почтовый индекс — 14039. Телефонный код — 0141.

В коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.tonco.at.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики